Il toponimo Milovice può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:

Milovice, città del distretto di Nymburk in Boemia Centrale
Milovice, comune del distretto di Břeclav in Moravia Meridionale